Partido Nacional es un nombre común adoptado por muchos partidos políticos:

 Partido Nacional de Argentina;
 Partido Nacional de Nueva Zelanda;
 Partido Nacional de Australia;
 Partido Nacional o monttvarista de Chile entre 1857 y 1933;
 Partido Nacional de Chile entre 1956 y 1958;
 Partido Nacional de Chile entre 1966 y 1973, y entre 1983 y 1994;
 Partido Nacional de Costa Rica entre 1905 y 1917 y entre 1928 y 1940; 
 Partido Nacional de Colombia entre 1885 y 1900; 
 Partido Nacional de Honduras;
 Partido Nacional de Sudáfrica entre 1914 y 2005;
 Partido Nacional de Uruguay;
 Partido Nacional de Quebec, una breve encarnación del Partido Liberal en el siglo XIX.
 Partido Nacional de Paraguay

 [ Todos los artículos cuyo título comienza con Partido Nacional]